

Geografia
 Australia
 Granville – sobborgo di Sydney, Nuovo Galles del Sud
 Francia
 Granville – comune della Normandia
 Stati Uniti d'America
 Granville – città della contea di McHenry, Dakota del Nord
 Granville – villaggio della contea di Putnam, Illinois
 Granville – città della contea di Sioux, Iowa
 Granville – comune della contea di Hampden, Massachusetts
 Granville – città della contea di Washington, New York
 Granville – villaggio della contea di Licking, Ohio
 Granville – township della contea di Bradford, Pennsylvania
 Granville – township della contea di Mifflin, Pennsylvania 
 Granville – comunità non incorporata della contea di Jackson, Tennessee
 Granville – città della contea di Addison, Vermont
 Granville – città della contea di Monongalia, Virginia Occidentale

Persone 
 Andrew Granville – matematico britannico
 George Leveson-Gower, II conte di Granville – politico britannico

Altro
 Granville Gee Bee Model R Super Sportster – aereo statunitense